Cet article donne une liste non non exhaustive de Karjalainen (signifiant ) :

Patronymes 
Karjalainen est un nom de famille finlandais particulièrement courant dans Kainuu:

 Aarne Karjalainen (1898–1965), graphiste
  Aarne Karjalainen (1913–1986), industriel
 Ahti Karjalainen (1923–1990), homme politique, député et ministre
  Ahti Karjalainen (1907–1986), compositeur 
 Aino Karjalainen (1915–1981), membre du Parti du centre
 Anna Karjalainen (née en 1991 ou 1992), guitariste
 Anne Karjalainen (née en 1970), politicienne
 Anniina Karjalainen (née en 1983), chanteuse pop
 Antti Karjalainen (né en 1995), gardien de but de hockey
 Eetu Karjalainen (1895-1965), homme politique, ministre
 Elina Karjalainen (née Saraste, 1927–2006), rédactrice et auteur
  Erkki Karjalainen, charpentier et commandant de la Garde Rouge
  Erkki Karjalainen (1934–1996), trompettiste
  Erkki Karjalainen (1933–2016), éditeur
 Esa Karjalainen (1917-1981), chevalier de la croix de Mannerheim
 Hanna Karjalainen (née en 1938), femme de ménage et victime d'homicide
 Hanna Kinnunen, (née Karjalainen en 1980), acteur
 Hannes Karjalainen (1892–1947), colonel du Jaeger
 Hannu Karjalainen (né en 1978), artiste plasticien
 Heikki Karjalainen (1883–1938), homme politique et enseignant
 Heli Karjalainen (né en 1977), taekwondo
 Helmi Karjalainen (1879–1961), enseignante, militante sociale
 Hemminki Karjalainen (1875–1933), maître de conférences et traducteur
 Henri Karjalainen (né en 1986), sportif 
 Henry Karjalainen (né en 1995), joueur de hockey

 Ida Karjalainen (née en 1997), joueur de hockey
 Ilona Karjalainen (1929–2008), auteur
 Jukka Tapio Karjalainen (né en 1957), musicien
 Jalmari Karjalainen (1889–1962), capitaine de Jaeger
 Jari Karjalainen (né en 1968), chanteur
 Jarno T. Karjalainen, bassiste
 Jere Karjalainen (né en 1992), joueur de hockey
 Joni Karjalainen (né en 1991), joueur de hockey
 Jouko Karjalainen (né en 1956), skieur combiné
 Juha Karjalainen (né en 1964), footballeur 
  Juha Karjalainen, professeur de biologie
 Juho Karjalainen (né en 1947), plasticien et graphiste
 Kaisa Karjalainen (née en 1993 ou 1994), guitariste
  Kari Karjalainen (née en 1957), maire de Joensuu
  Kari Karjalainen (née en 1955), maire de Raahe
 Kastehelmi Karjalainen (1911-1973), artiste 
 Katja Karjalainen (née en 1962), coureuse handicapée
 Kristina Karjalainen (née en 1989), Miss Estonie 2013
 Kukka-Maaria Karjalainen (né en 1952), auteur et docteur en sciences politiques
 Kustaa Karjalainen (1871-1919) linguiste et explorateur
 Kyösti Karjalainen (né en 1967), joueur de hockey suédois
 Lasse Karjalainen (né en 1974), joueur de football
 Leevi Karjalainen (né en 2000), joueur de hockey
  Matti Karjalainen (1907-1978), journaliste, écrivain et traducteur
  Matti Karjalainen (1946–2010), professeur à l'Université de technologie d'Helsinki
  Matti Karjalainen (né en 1950), coureur d'endurance
 Mia Karjalainen (née en 1988), joueur de floorball
 Miro Karjalainen (né en 1996), joueur de hockey
 Nousia Karjalainen, explorateur

 Olli Karjalainen (1805–1855), poète 
 Olli-Pekka Karjalainen (né en 1980), lanceur de marteaux
 Osmo Karjalainen (né en 1940), skieur
 Paavo Karjalainen (1904-1978), député et journaliste
 Pauli Tapani Karjalainen (né en 1953), géographe
 Pekka Karjalainen (né en 1961), réalisateur
 Pentti Karjalainen (né en 1945), professeur de métallurgie
 Pertti Karjalainen, directeur commercial
 Petra Karjalainen (née en 1969), actrice
 Petri Karjalainen (né en 1956), gardien de but de hockey
  Petri Karjalainen (né en 1980), entraîneur de hockey
 Pyry Karjalainen (né en 1998), artiste de rap 
 Rasmus Karjalainen (né en 1996), joueur de football
 Reino Karjalainen (né en 1942), joueur de baseball
 Riitta Karjalainen (née en 1968), navigateur et skieuse de fond
 Sampo Karjalainen (né en 1977), entrepreneur et développeur informatique
 Sini Karjalainen (né en 1999), joueur de hockey
 Tapio Karjalainen (né en 1939), homme politique
 Teemu Karjalainen (né en 1995), joueur de hockey
 Timo Karjalainen (1961–2018), forestier, chercheur et professeur 
 Toni Karjalainen (né en 1979), joueur de golf professionnel
 Tuomo Karjalainen (né en 1980), gardien de but de hockey
 Tuula Karjalainen (né en 1942), historien de l'art, écrivain
 Tuulikki Karjalainen (1939–2012), influenceur culturel 
 Vesa Karjalainen (née en 1966), joueur de hockey

Autres 
 Karjalainen, journal publié à Joensuu

Références 

Homonymie
Patronyme finnois